Die Abkürzung PFNA kann stehen für
 Perfluornonansäure, eine chemische Verbindung aus der Gruppe der Perfluorcarbonsäuren
 pour féliciter nouvel an, frz. „um zum neuen Jahr Glück zu wünschen“, ein Vermerk auf Visitenkarten

Einzelnachweise 

Abkürzung